Huaripampa puede referirse a:

 Distrito de Huaripampa, distrito en Junín, Perú;
 Huaripampa, capital del distrito de Huaripampa, en Junín, Perú;
 Huaripampa, capital del distrito de Huaripampa, en Áncash, Perú;
 Batalla de Huaripampa, en la localidad homónima de Áncash, Perú.